Бабанинка — название населённых пунктов в России:

 Бабанинка — село в Старооскольском городском округе Белгородской области.
 Бабанинка — деревня в Фатежском районе Курской области.